Animatie (media),  de illusie van beweging door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden
 Animatie (amusement), de organisatie van vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld op vakantie of in zorgcentra